Wynohradiwka (; ) ist ein Dorf im Westen der ukrainischen Oblast Dnipropetrowsk mit 468 Einwohnern (2012).

Geschichte 
In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts lag hier das Dorf Petrypol (ukrainisch ), das von der ansässigen, leibeigenen Bevölkerung nach Abschaffung der Leibeigenschaft im Jahr 1861 aufgegeben wurde. Seit Anfang des 20. Jahrhunderts entstand bei dem aufgegebenen Dorf allmählich eine neue Siedlung. Vom 13. August 1941 bis zum 18. Oktober 1943 war Wynohradiwka von Truppen der Wehrmacht besetzt.

Geographie 
Die Ortschaft liegt im Norden des Rajon Pjatychatky. Die nächstgelegenen Städte sind das Rajonzentrum Pjatychatky 25 km südwestlich und Schowti Wody 42 km südwestlich des Dorfes.

Landratsgemeinde 
Wynohradiwka ist das administrative Zentrum der am 1. Mai 1920 gegründeten, gleichnamigen Landratsgemeinde.
Die gesamte Fläche der Gemeinde beträgt 57,16 km² bei einer Einwohnerzahl von 786 Bewohnern (2012). Die Bevölkerungsdichte der Landratsgemeinde beträgt 14 Einwohner je km².

Zur Landratsgemeinde Wynohradiwka gehören noch das Dorf Tschystopil (ukrainisch , russisch /)  mit 318 Einwohnern sowie die inzwischen unbewohnten Dörfer Saporischschja (ukrainisch , russisch /) und Suchaniwka (ukrainisch , russisch /).

Bevölkerungsentwicklung

Quellen 
 Administrative Unterteilung des Rajons auf der Seite der Werchowna Rada (ukrainisch)
 Offizielle Seite der Landratsgemeinde auf der Webpräsenz des Rajon (ukrainisch)

Ort in der Oblast Dnipropetrowsk
Rajon Pjatychatky